Это спи́сок премье́р-мини́стров Пакиста́на с момента Раздела Британской Индии в 1947 году по настоящее время.

Премьер-министр Пакистана является главой правительства. Избирается Национальной ассамблеей Пакистана, чаще всего является лидером партийной коалиции, получившей большинство голосов. Президент вправе отстранить от должности премьер-министра, распустив ассамблею и назначив новые выборы. Семнадцатая поправка к Конституции позволила Верховному суду Пакистана налагать вето на решение президента об отстранении премьер-министра.

В периоды военного положения должность премьер-министра была упразднена, обязанности главы исполнительной власти исполнял президент.

Нынешний премьер-министр — Шахбаз Шариф, возглавил правительство 11 апреля 2022 года.

Премьер-министры Пакистана 
Должность премьер-министра за всю историю занимали двадцать человек, трое из которых избирались на два (Беназир Бхутто и Зия-уль-Хак) и четыре (Наваз Шариф) не следующих друг за другом срока. Четыре человека, были только исполняющими обязанности премьер-министра.

и. о. — исполняющий обязанности.

Хронологическая диаграмма

См. также 
 Список правителей Пакистана

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 
 

 
Пакистан
Списки:Пакистан